BWE steht für: 
 Body-Weight-Exercises, siehe Eigengewichtübung, eine Kraftübung, die nur das eigene Körpergewicht nutzt
 Flughafen Braunschweig-Wolfsburg, nach dem IATA-Code
 Bundesverband Windenergie, der derzeit weltweit größte Verband im Bereich erneuerbarer Energien.
 Bund der Wohnungs- und Grundeigentümer
 Berlin-Warszawa-Express, eine deutsch-polnische Zugverbindung
 BWE Sportscars, britischer Automobilhersteller

Siehe auch:

BWE